Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Schneeberger – chilijski piłkarz 
 Rosina Schneeberger – austriacka narciarka alpejska
 Werner Schneeberger – szwajcarski strzelec